Braut bezeichnet:
 eine verlobte Frau bis zum Tag nach der Hochzeit, siehe Brautpaar
 ein Großsteingrab bei Wildeshausen-Vechta, siehe Visbeker Braut und Bräutigam
 den größten Bremer Pulverturm (1522–1739), siehe Bremer Pulvertürme#Herrlichkeitzwinger (Braut)

Braut ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Braut (* 1950), norwegischer Politiker
 Frigga Braut (1889–1975), deutsche Schauspielerin
 Ingrid Braut (1926–2001), deutsche Sängerin sowie Theater- und Filmschauspielerin
 Ivar Braut (* 1956), norwegischer lutherischer Bischof
 Thomas Braut (1930–1979), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:

 Die Braut